Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Lori McNeil che ha battuto in finale Zina Garrison 2–6, 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Bonnie Gadusek (primo turno)
 Zina Garrison (finale)
 Stephanie Rehe (secondo turno)
 Dianne Balestrat (primo turno)

 Wendy Turnbull (primo turno)
 Terry Phelps (semifinali)
 Kate Gompert (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1986